Zion, een berg in Jeruzalem
 Zion (Gade), een compositie van Niels Gade
Plaatsen in de Verenigde Staten
 Zion (Oklahoma)
 Zion (Pennsylvania)
 Zion (Illinois)
Personen
 Sidney Zion, een Amerikaans journalist en schrijver
Andere toepassingen
 Zion National Park, een natuurpark in Utah (VS)
 Zion, de ondergrondse stad van de rebellen in de filmtrilogie The Matrix
 Zion, een auto in het spel Grand Theft Auto

Zie ook 
 Priorij van Sion
 Mount Zion (doorverwijspagina)